

Források
 www.citypopulation.de

 lako